Mužská čtyřhra Diema Xtra Sofia Open 2018 probíhala v první polovině února 2018. Do deblové soutěže sofijského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl srbský pár Viktor Troicki a Nenad Zimonjić, který dohrál v úvodním kole na raketách Haaseho s Middelkoopem.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený nizozemský pár Robin Haase a Matwé Middelkoop, který ve finále zdolal chorvatsko-rakouské turnajové dvojky Nikolu Mektiće s Alexandrem Peyou. Po dvousetovém průběhu 5–7 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Obě dvojice získaly stejný počet vítězných bodů. Nizozemci odvrátili sedm z devíti brejkbolových možností a proměnili dva z pěti brejkbolů. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhou společnou trofej po lednovém triumfu na Maharashtra Open. Haase vybojoval čtvrtý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Middelkoopa to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Marcin Matkowski /  Ajsám Kúreší (1. kolo)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (finále)
  Nicholas Monroe /  John-Patrick Smith (čtvrtfinále)''
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sofia Open
ATP World Tour 2018